Ле-Борд-Омо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10049.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 431 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 262 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 197 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 197 активных работали 184 человека (94 мужчины и 90 женщин), безработных было 13 (1 мужчина и 12 женщин). Среди 65 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об